Хани Голд (, род. 9 июля 1993 г., , Калифорния, США) — американская порноактриса и эротическая модель. Лауреат премии XBIZ Award и ряда других. Настоящее имя Cyrah Alexa Harris.

Биография 
Родилась в Сан-Франциско, штат Калифорния, в консервативной семье. Имеет афро-американские, коренные американские, китайские, монгольские и ирландские корни.

В 19 лет покинула родительский дом из-за консервативного климата, который не совпадал с её личными взглядами на жизнь. Начала сниматься в фильмах для взрослых в 2017 году, в возрасте 23 лет.

Её первая сцена была в фильме My Stepsister and I Share Cock,  режиссёра Джоанна Энджел для продюсерской компании Burning Angel. Первая сцена двойного проникновения — в фильме Taste Of Honey.

Работала в качестве актрисы с такими студиями, как Adam & Eve, Devil's Film, Wicked, Jules Jordan Video, Digital Playground, Filly Films, Brazzers, Mile High, Elegant Angel, Naughty America, Hustler, Evil Angel, Reality Kings и Girlfriends Films.

В 2018 году стала лаутеатом премии XBIZ Award в номинации лучшая новая старлетка.

На сегодняшний день снялась более чем в 110 фильмах в качестве порноактрисы.

Премии и номинации

Избранная фильмография 
 Aggressive POV,
 Axel Braun's Inked 3,
 Black Out,
 Broke College Girls,
 Chopper Whores,
 I Like Black Girls 5,
 It's My First Time 5,
 Sacrosanct
 Special Dark 2.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Вишенки Cherry Pimps